Я́гала () — река, протекающая по территории Эстонии, своё начало берёт с западного склона возвышенности Пандивере (), впадает в Финский залив.

Длина реки 97 км, площадь водосборного бассейна — 1570 км².

В верхнем течении река протекает через болото Кырвемаа ().
Левый приток — Йыэляхтме; правые притоки — Амбла, Тарвасйыги, Янийыги, Мустйыги.
В 4 км от устья реки находится один из крупнейших и красивейших водопадов Эстонии, благодаря которому река имеет широкую известность.
В километре от устья реки, на правом его берегу находится древнее городище Ягала Йыэсуу ().

Другие названия реки: Кехра йыги (), в верхнем течении реки: Кигумыйза йыги ().

В конце 1970-х годов в реку Ягала сливались производственные отходы, она была сильно загрязнена. В таком виде она послужила натурой для съёмок фильма «Сталкер». Тем не менее, река не стала полностью мёртвой, в ней и сейчас водятся различные виды рыб, хотя их промысел ограничен.

Фотографии

См. также 
 Реки Эстонии

Примечания

Комментарии

Источники 

 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Эстонии